Paolo Franceschelli – ex calciatore italiano
 Remo Franceschelli – giurista, avvocato e accademico italiano 
 Vincenzo Franceschelli – giurista, avvocato e accademico italiano